Peter Neve ist der Name folgender Personen:

* Peter Le Neve (1661–1729), englischer Heraldiker und Altertumsforscher 
 Peter Neve (Architekt) (1906–1985), deutscher Architekt
 Peter Neve (Bauforscher) (1929–2014), deutscher Bauforscher und Archäologe